«Лотта» (47А-059, в прошлом Р12) — автомобильная дорога регионального значения Мурманск — граница Финляндии (МАПП «Лотта»). Протяжённость автодороги — 231 километр. Стыкуется с  «Кола» в Мурманске.

До середины XX века автомобильного сообщения из Колы и Мурманска в Финляндию вдоль реки Лотты, давшей впоследствии название автодороге, не было. Необходимость в дороге возникла в 1960-е годы при строительстве Верхнетуломской ГЭС и посёлка строителей при ней. Гидроэлектростанция строилась совместными усилиями советских и финляндских специалистов. Строительство дороги началось в 1961 году. Дорогу к посёлку строителей, который позже получил название Верхнетуломский, также строили совместными усилиями двух стран. Из Колы дорогу строили советские строители, из Финляндии до ГЭС (большую часть) — финляндские. Участок от Мурмашей до Верхнетуломского был построен в 1967 году.

Также в 1967 году на дороге был открыт пограничный и таможенный пост «Лотта» — «Райа-Йоосеппи». На территории Финляндии автодорога «Лотта» переходит в  на Ивало.

На 2010 год 191 км автодороги из 231 имел асфальтобетонное покрытие, остальные 40 км — гравийное. В 2018 Росавтодором предложено министерству транспорта Российской Федерации передать автодорогу в федеральную собственность.

Населённые пункты 
 Мурманск (0 км)
 Кола (1 км)
 Мурмаши
 Тулома (18 км)
 Верхнетуломский (83 км)
 Светлый (191 км)

Основные пересечения с другими дорогами

Примечания

Литература 
 Новый участок автотрассы // Экономика и жизнь. Санкт-Петербургский региональный выпуск от 17 октября 1998. — С. 1.
 Мелентьев, А. Водитель выберет дорогу // Полярная правда от 31 октября 1998. — С. 6.

Ссылки 
 Список основных автодорог России

Автомобильные дороги регионального значения России
Автомобильные дороги Мурманской области